Costa do Sol, kuststreek van de Braziliaanse staat Rio de Janeiro
Costa do Sol, kuststreek van de Portugese district Lissabon
Costa do Sol, een voetbalploeg uit Mozambique